Шу́стер (, , ) — немецкая и еврейская фамилия (дословно: сапожник).

Известные носители

А 
 Шустер, Альфредо Ильдефонсо (1880—1954) — итальянский кардинал.
 Шустер, Артур (1851—1934) — британский физик.

Б 
 Шустер, Бернд (род. 1959) — немецкий футбольный тренер.
 Шустер, Бетси Яковлевна (1928—1993) — советский востоковед-арабист, переводчик.

В 
 Шустер, Вадим Борисович (род. 1971) — молдавский теннисист и тренер.
 Шустер, Владимир Львович (род. 1935) — российский геолог.
 Шустер, Вольфганг — бургомистр Штутгарта.

Г 
 Шустер, Ганс-Эмиль (род. 1934) — немецкий астроном.
 Шустер, Григорий Александрович (1940—2021) — советский и российский театральный актёр, артист Новосибирского театра «Красный факел», заслуженный артист РСФСР (1981).

Д 
 Шустер, Джо (1914—1992) — канадо-американский создатель комиксов.
 Шустер, Джон (род. 1982) — американский кёрлингист.
 Шустер, Дирк (род. 1967) — немецкий футболист; тренер.

И 
 Шустер, Иоганн (1777—?) — австрийский врач, профессор химии и ботаники Пештского университета.
 Шустерова, Ирена (1937—2008) — первая леди Словакии (1999—2004).

Й 
 Шустер, Йозеф (1748—1812) — немецкий композитор.
 Шустер, Йозеф (Джозеф) (1903—1969) — немецко-американский виолончелист российского происхождения.
 Шустер, Йосель Шевелевич (1868—1927) — российский фотограф из Тобольска и Тюмени.

К 
 Шустер, Карл Георг (1886—1973) — немецкий военно-морской деятель; адмирал (1940).
 Шустер, Клаус Кристиан (род. 1952) — австрийский пианист.
 Шустер, Карл Юхан (род. 1985) — шведский музыкальный продюсер и композитор.

Л 
 Шустер, Леон (род. 1951) — южноафриканский кинематографист, комик.

М 
 Шустер, Марк Аронович (1929—1990) — советский оториноларинголог, учёный-медик.
 Шустер, Михаил (1775—1834) — юрист, преподаватель пражского университета, автор ряда трудов по юриспруденции.

Р 
 Шустер, Рудольф (род. 1934) — второй президент Словакии.

С 
 Шустер, Савик (Савелий Михайлович) (Шевель Михайлович Шустер; род. 1952) — российский и украинский журналист.
 Шустер, Семён Рахмилевич (род. 1972) — немецко-французский клоун.
 Шустер, Соломон Абрамович (1934—1995) — советский и российский коллекционер искусства, кинорежиссёр.
 Шустер, Стефан (род. 1961) — немецкий биофизик.

У, Ф, Ш 
 Шустер, Ура Абрамович (1907—1997) — советский историк.
 Шустер, Филипп (1883—1926) — американский гимнаст и легкоатлет.
 Шустер, Франциск Иванович (1832—1908) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Шустер, Штефан (род. 1961) — немецкий биофизик, профессор биоинформатики в Университете имени Фридриха Шиллера в Йене.
 Шустер, Штефани (род. 1969) — австрийская горнолыжница.

См. также 
 Simon & Schuster — книжное издательство в Нью-Йорке.
 Шустер Live — украинское общественно-политическое ток-шоу.
 
 Шуйстер

Примечания